Simon è un nome proprio di persona in varie lingue, variante del nome Simone. Può riferirsi anche a:

Cinema
Simon – film del 1980 diretto da Marshall Brickman
Simon – film del 2004 diretto da Eddy Terstall

Personaggi immaginari
 Simon – personaggio di Alvin and the Chipmunks
 Simon – personaggio della commedia di Carlo Goldoni I rusteghi
 Simon – personaggio dell'anime e manga Sfondamento dei cieli Gurren Lagann
 Simon – personaggio della serie animata Trollz

Persone 

 Šimon – vichingo del XI secolo

Tecnologia 
 Simon – algoritmo di cifratura a blocchi
 Simon – personal computer del 1950
 Simon – gioco elettronico del 1980 
 Simon – telefono cellulare dell'IBM

Altro
 Simon – album discografico di Bruno Lauzi
 Simon – azienda operante nel settore dell'arredamento e disegno industriale
 Simon – gatto eroe della seconda guerra mondiale
 Simon Property Group – società immobiliare americana

Pagine correlate
André Simon

Altri progetti